Absdorf ist ein Ortsname:

 Absdorf, Marktgemeinde im Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Absdorf (Gemeinde Statzendorf), Ortsteil der Gemeinde Statzendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Absdorf (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Abtsdorf
 Adsdorf